Пенц (, , , ).
 Пенц, Георг (1500—1550) — немецкий живописец, гравер.
 Пенц, Петер (род. 1984) — австрийский саночник, выступающий за сборную Австрии с 2003 года.